Pohřební kaple svatého Kříže může být:
 Pohřební kaple svatého Kříže v Nových Dvorech (okres Kutná Hora), pohřebiště Chotků z Chotkova a Vojnína
 Pohřební kaple svatého Kříže ve Veltrusech (okres Mělník), zbudována na památku tragické smrti Ferdinanda Jana Kinského 

 podobné
 Pohřební kaple Povýšení svatého Kříže ve Šťáhlavech (okres Plzeň-město), pohřebiště Czerninů z Chudenic a Waldstein-Wartenbergů

Související články 
 Kaple svatého Kříže